Полуновский — русская фамилия. Известные носители:

 
 Полуновский, Виталий Александрович (род. 1940) — российский и американский биолог, доктор биологических наук.